

Cinema 

 Buba – film del 2022 diretto da Arne Feldhusen

Geografia 
Guinea-Bissau
 Buba – settore
 Rio Buba – fiume

Onomastica 
 Buba – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Buba – calciatore brasiliano
 Minusu Buba – calciatore nigeriano
 Pasquale Buba – editore cinematografico statunitense

Altro 
 Buba – mascotte della Rhein-Main-Verkehrsverbund
 Buba – soprannome dato alla Deutsche Bundesbank

Pagine correlate 
 Booba